Leirisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Byholmen (ö i Finland, Nyland, Raseborg, lat 59,89, long 23,10), 
 Leirisaari (ö i Finland), Mellersta Finland, Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar